

Geografia

Austria 
 Seitzersdorf-Wolfpassing – ex comune ora frazione di Hausleiten, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Wolfpassing – comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Wolfpassing – ex comune ora frazione di Zeiselmauer-Wolfpassing, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Wolfpassing an der Hochleithen – frazione di Hochleithen, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Zeiselmauer-Wolfpassing – comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)